Метиси — люди «змішаної крові» або змішаного походження; нащадки людей євразійського і індіанського походження.
 Метиси — сучасний автохтонний народ Канади.
 Метис — супутник Юпітера
 Метис — радянський/російський протитанковий ракетний комплекс.
 Ме́тіс — Метіда